Richard Bennett (1609-1675), governatore coloniale della Virginia
Richard Bennett (1870-1944), attore statunitense
Richard Bennett (1951), chitarrista, compositore e produttore discografico statunitense
Richard Bennet (1938), ex prete cattolico